Ludzie:
 Francis Beaufort – irlandzki fizyk i meteorolog, autor skali siły wiatru – skali Beauforta
 Małgorzata Beaufort – angielska arystokratka, matka króla Anglii Henryka VII Tudora

Miejscowości w Australii:
 Beaufort – miejscowość w stanie Wiktoria

Miejscowości we Francji:
 Beaufort – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Beaufort – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Beaufort – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Beaufort – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Beaufort – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Beaufort – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Beaufort – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
 Beaufort – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Beaufort
Gminy w USA:
 Beaufort (ang. Beaufort Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Beaufort (ang. Beaufort County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Beaufort (ang. Beaufort County) – w stanie Karolina Południowa
Inne:
 Bristol Beaufort – samolot bombowy
 Beaufort (ser) – gatunek sera
 Morze Beauforta
 Beaufort West – miasto w Południowej Afryce, dawniej Beaufort
 Beaufort – zamek w Libanie

Zobacz też 
 Twierdza Beaufort